Die Saison 2016/17 der Hessenliga war die 39. Spielzeit der Fußball-Hessenliga und die neunte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde mit zwei Begegnungen am 22. Juli 2016 eröffnet.

Auf- und Abstiegsregelung 
 Aufstieg in die Regionalliga Südwest
Für den Aufstieg in die Regionalliga Südwest ist der Meister sportlich qualifiziert. Der Zweite kann sich in einer Relegation qualifizieren. Falls der Meister oder Vizemeister nicht aufstiegsberechtigt sein sollten, rücken nächstplatzierte Teams nach, wobei für den direkten Aufstieg mindestens der vierte, für die Relegation mindestens der fünfte Tabellenplatz erreicht werden muss.
 Abstieg aus der Hessenliga
Die Mannschaften auf den Plätzen 15 bis 17 der Hessenliga steigen am Ende der Saison in die jeweiligen Verbandsligen ab. Sollte der Tabellenzweite sich in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Südwest nicht durchsetzen, steigt auch der Tabellenvierzehnte direkt ab. In Abhängigkeit vom Abstieg von Regionalligamannschaften aus dem Gebiet der Hessenliga erhöht sich die Zahl der Absteiger ebenfalls.
 Aufstieg in die Hessenliga
Aus den Verbandsliga-Staffeln Nord, Mitte und Süd steigen die drei Meister direkt auf.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2016/17 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 die verbliebenen Mannschaften aus der Hessenliga 2015/16:
 KSV Baunatal, TSV Lehnerz, SV Rot-Weiß Hadamar, FC Bayern Alzenau, Rot-Weiss Frankfurt, Sportfreunde Seligenstadt, Borussia Fulda, TSV Eintracht Stadtallendorf, OSC Vellmar, FSC Lohfelden, SC Hessen Dreieich, SC Viktoria Griesheim
 die Meister (oder bestplatzierten Anwärter) der drei Staffeln der Verbandsliga Hessen 2015/16:
 Nord: SV Steinbach
 Mitte: Viktoria Kelsterbach
 Süd:  Viktoria Urberach
 der Sieger und der Zweite der Aufstiegsrunde zwischen den Verbandsliga-Vizemeistern 2015/16 zur Hessenliga:
 FC Ederbergland, Rot-Weiß Darmstadt

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Hessenliga 
Den letzten Aufstiegsplatz spielen die drei Vizemeister der Verbandsligen Nord, Mitte und Süd aus. Die Auslosung ergab, dass der Bewerber aus Mitte zuerst gegen den Süd-Vertreter spielt. Im zweiten Spiel tritt der Süd-Vertreter gegen den Nord-Vertreter an. Im dritten Spiel empfängt der Nord-Vertreter den Vizemeister der Mitte-Staffel.

Folgende Mannschaften qualifizierten sich sportlich für die Aufstiegsrunde:
 Vizemeister der Verbandsliga Nord: SSV Sand
 Vizemeister der Verbandsliga Mitte: SV Zeilsheim
 Vizemeister der Verbandsliga Süd: Spvgg. 03 Neu-Isenburg

|}

|}

Einzelnachweise 

2016
Fußballsaison 2016/17